Fade:
  — песня американской альтернативной метал-группы Staind, выпущенная в 2001 году.
 Fade — песня норвежского диджея и продюсера Алана Уокера 2014 года, обновлённая весия — Faded (2015).
 Fade — сингл американского рэпера Канье Уэста, выпущенный в 2016 году.

См. также 
  — песня Zhu 2014 года.
 FADE — компьютерная программа, программное средство для защиты авторских прав.